Das Carlsbad Classic 2015 war ein Tennisturnier der WTA Challenger Series 2015. Das in Carlsbad, Kalifornien, erstmals ausgetragene Hartplatzturnier der Kategorie Challenger fand vom 23. bis 29. November 2015 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Carlsbad Classic 2015 fand am 22. und 23. November 2015 statt. Ausgespielt wurden zwei Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Beim Carlsbad Classic 2015 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spielerinnen, die über die Qualifikation ins Hauptfeld kamen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelwettbewerb gelten pro Spielerin.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 
 

WTA Challenger Series 2015
Tennisturnier in Carlsbad (Kalifornien)